Јодер има више значења:
 Јодер (Канзас)
 Јодер (Вајоминг)